En philosophie :
 une sentence est un énoncé moral visant à édifier le lecteur, tel que contenu dans les Réflexions ou sentences et maximes morales de François de La Rochefoucauld (voir aussi Maxime (langue)).
En droit :
sentence peut désigner une peine ou une condamnation ;
en France, une sentence est une décision arbitrale ;sentence est le nom des décisions du tribunal administratif du Conseil de l'Europe.

 Histoire 
Dès le , on n'étudie plus les œuvres de l'Antiquité dans leur totalité mais sous forme d'''excerpta (morceaux choisis). Certains de ces morceaux deviennent si succincts qu'ils se ramènent à des proverbia ou des sententiae (sentences). On recueille alors ces sentences dans des ouvrages, comme le Liber de moribus prêté à Sénèque ou les Distica Catonis attribués à Caton l'Ancien.
Ces recueils de sentences servaient non seulement pour la morale (très utilisée par les théologiens) mais aussi d'arguments pour les discours (notion d'exemplum).

Notes et références

Voir aussi 
Arbitrage (droit)